Frederick megye (Maryland)
 Frederick megye (Virginia)